Прізвище та ім*я що можуть належати декільком людям.

 Донець Максим Андрійович - охоронник Коломойського та президента України Володимира Зеленського.
 Донець Максим Олександрович - український актор.

Примітки